Браба́нт — название нескольких политических образований в Нижних странах (по территории примерно соответствующим нынешним Нидерландам, Бельгии и Люксембургу), весьма различающихся по своей территории:
 Брабант (герцогство) — средневековое феодальное государство, а позже — территория, включавшая до 1795 года примерно нынешнюю нидерландскую провинцию Северный Брабант, бельгийские провинции Антверпен, Валлонский Брабант и Фламандский Брабант, а также Брюссельский столичный регион.
 Брабант (провинция) — бельгийская провинция, которая 1 января 1995 года была разделена на провинции Валлонский Брабант и Фламандский Брабант.
 Северный Брабант — провинция в Нидерландах.

За пределами Европы 
 Брабант — остров в архипелаге Палмера, у берегов Антарктиды.
 Леморн Брабант — полуостров на юго-западной оконечности острова Маврикий.
 Порт-Брабант — бывшее название города Тактояктук, Канада.

См. также 
 Брабансон (значения)